Фогельман — фамилия. Известные носители:

 Фогельман, Альберто (1923—2013) — аргентинский шахматист; международный мастер (1963).
 Фогельман, Лазарь (Элиэзер Фейгельман; 1891—1970) — американский журналист на идише, издатель.
 Фогельман, Отто Янович (Ото Фогельманис; 1876—1926) — латвийский виолончелист.
 Фогельман, Узи (род. 1954) — израильский юрист, судья Верховного суда Израиля (с 2009 года).
 Фогельман, Юлий Моисеевич (1905—1970) — советский режиссёр и кинооператор.